Crepaz ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Crepaz (1849–nach 1923), österreichische Schriftstellerin
 Adelrich Crepaz (1904–1970), österreichischer Holzbildhauer
 Alfred Crepaz (1904–1999), österreichischer Holzbildhauer
 Andreas Crepaz (1877–1963), österreichischer Holzbildhauer
 Hannes Crepaz (* 1982), italienischer Eishockeyspieler
 Hans Crepaz (* 1938), österreichischer Maler
 Irene Crepaz (* 1945), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Jakob Crepaz-Maidl (1874–1940), österreichischer Bildhauer
 Josef Crepaz (* 1957), italienischer Eishockeyspieler
 Klaus Crepaz (* 1960), italienischer Eishockeyspieler
 Lukas Crepaz (* 1992), italienischer Eishockeyspieler
 Martin Crepaz (* 1965), italienischer Eishockeyspieler